Pieni Hirvisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Hirvisaari (ö, lat 61,65, long 29,09), Södra Savolax, Nyslott, 
 Pieni Hirvisaari (ö, lat 62,20, long 28,49), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar